Wahlkreis Zwickau, Land steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Zwickau, Land I
 Wahlkreis Aue II – Zwickau, Land II